Klingner ist der Familienname folgender Personen:

 Annett Klingner (* 1966), deutsche Kunsthistorikerin und Schriftstellerin
 Bernd Klingner (* 1940), deutscher Sportschütze
 Bernhard Moritz Klingner (* 1943), deutscher Sonderpädagoge
 Friedrich Klingner (1894–1968), deutscher Altphilologe
 Fritz-Erdmann Klingner (1901–1945), deutscher Geologe
 Jacob Klingner (1973–2020), deutscher Literaturwissenschaftler
 Kathrin Klingner (* 1979), deutsche Comic-Künstlerin
 Klaus Klingner (* 1935), deutscher Politiker (SPD)
 Oskar Klingner (* 1991), deutscher Volleyballspieler
 Roya Klingner (* 1970), iranische Kinderbuchautorin
 Susanne Klingner (* 1978), deutsche Journalistin und Autorin
 Walter Klingner (* 1961), deutscher Oboist